Међимурска жупанија је жупанија на крајњем северу Хрватске. Западни део дотиче обронке Алпа, док централни и источни део равница (Панонска низија). Жупаније граничи са Мађарском и Словенијом, док је веома близу и граница Аустрије.  Према прелиминарним резултатима пописа из 2021. у жупанији је живело 105.863 становника.

Жупаније се налази између две реке, Драве на југу и Муре на северу и истоку, до ушћа у Драву (према граници са Мађарском).

Становништво 

Према попису из 2011. у жупанији је живело 113.804 становника.

Међимурје је најгушће насељен део Хрватске. На подручју од 729,5 -{km²}- (72.956 -{ha}-), у 126 насеља живи 126.500 становника што је густина насељености од 164,2 особе/км².

Хрвати чине 96% становништва жупаније, док остали (Мађари, Словенци и Роми) чине 4% становника.

Број становника по пописима

Извор 
 ЦД-ром: „Насеља и становништво РХ од 1857-2001. године“, Издање Државног завода за статистику Републике Хрватске, Загреб, 2005.

Референце

Спољашње везе